Aphareus är ett släkte av fiskar. Aphareus ingår i familjen Lutjanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Aphareus